Mustjõgi („Schwarzfluss“) heißen vier unterschiedliche Flüsse in Estland:

der Mustjõgi (Jägala), Nebenfluss der Jägala
der Mustjõgi (Gauja), Nebenfluss der Gauja (estnisch Koiva)
der Mustjõgi (Põltsamaa) bei Põltsamaa
der Mustjõgi (Tallinn) am Finnischen Meerbusen

Mustjõgi ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Mustjõgi (* 1995/1996), estnischer Nordischer Kombinierer